Agia Anna (griechisch Αγία Άννα ‚Heilige Anna‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Griechenland
 Agia Anna (Nestorio), Dorf der Gemeinde Nestorio, Region Westmakedonien
 Agia Anna (Livadia), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Livadia, Region Mittelgriechenland
 Agia Anna (Eüböa), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Mandoudi-Limni-Agia Anna, Region Mittelgriechenland
 Agia Anna (Kerkyra), Dorf der Gemeinde Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia auf Korfu, Region Ionische Inseln
 Agia Anna (Egialia), Dorf der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Agia Anna (Pyrgos), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agia Anna (Naxos), Dorf auf Naxos, Region Südliche Ägäis
 Agia Anna (Kreta), Dorf der Gemeinde Archanes-Asterousia auf Kreta

 Skiti Agias Annis, Mönchsgemeinschaft in der Mönchsrepublik Athos, Region Zentralmakedonien

 Agia Anna (Amorgos), Strand auf der Kykladeninsel Amorgos, Region Südliche Ägäis

auf Zypern
 Agia Anna (Zypern), Dorf im Bezirk Larnaka auf Zypern